Roger Taylor este o combinație relativ frecventă de prenume și nume de familie, care se poate referi la,

Muzicieni 
 Roger Taylor (baterist Queen) (născut în 1949), bateristul formației engleze Queen, artist solo, compozitor și vocalist
 Roger Taylor (baterist Duran Duran) (născut în 1960), baterist al formației engleze Duran Duran
 Roger Taylor (autor), autor al fanteziei epice Seriile Hawklan
 Roger Taylor (președinte de colegiu), fost președinte de colegiu al Knox College din Galesburg, statul american 
 Roger Taylor (tenis) (născut în 1941), jucător de tenis britanic
 Roger Taylor (fotbal american) (născut în 1958), jucător de fotbal american
 Roger Taylor (MP), membru al Parlamentului englez din secolul al XVI-lea, reprezentant al circumscripției electorale Oxford
 (acronimul MP desemnează aici un membru al unei parlament, indiferent de este unicameral, biucameral sau tricameral)

A se vedea și 

 Roger Tayler (1929–1997), astronom britanic

Dezambiguizare
Nume engleze